Antoine Maurin ist der Name folgender Personen:

* Antoine Maurin (General) (1771–1830), französischer General der Kavallerie
 Antoine Maurin (Maler) (1793–1860), französischer Maler und Lithograf